Никола Марковић може да се односи на:

 Коца Марковић (1795-1836), председник Државног савета, министар
 Никола Марковић (сликар) (1845-1889), сликар, иконописац, члан Српског ученог друштва.
 Никола Марковић (информатичар) (1939), председник Друштва за информатику Србије.
 Никола Марковић (кошаркаш) (1989), кошаркаш.
 Никола Марковић (глумац), глумац.